Labrifer är ett släkte av plattmaskar. Labrifer ingår i familjen Lepocreadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Labrifer